Bona (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Nièvre
 Bona (Motala), een plaats in Zweden
 Bona, een historisch merk van gemotoriseerde fietsen
 Bona (merk), een merk margarine van Unilever
 Bona (zangeres), zangeres bij Cosmic Girls

 een alternatieve spelling voor Bône, de oude naam voor de stad Annaba